Gran unificación es una denominación usada en Cosmología física con la que puede hacerse referencia a:
 Teoría de la gran unificación, la que unifica tres de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza: la nuclear débil, la nuclear fuerte y la electromagnética;
 Energía de gran unificación, nivel de energía a partir del cual se cree que las tres fuerzas fundamentales mencionadas se vuelven indistinguibles entre sí;
 Época de la gran unificación, periodo en la evolución del universo temprano en el que se cree que las tres fuerzas citadas se comportaban como una única.